Concertación Ciudadana es un movimiento político y social de Uruguay.

En 2010 un grupo de ciudadanos de extracción blanca y colorada integró este espacio con la intención de influir en los partidos tradicionales de Uruguay con vistas a un futuro electoral común. Consideran que, a raíz de la reforma constitucional de 1997, en Uruguay se instaló un nuevo bipartidismo de hecho, que merece materializarse en una expresión electoral concreta, para oponerse al Frente Amplio. 

Comité Ejecutivo: Dr.Carlos Maggi, Emb.Adolfo Castells Mendívil, D.E.A. Francisco Faig Garicoits, Dr. Rodolfo Sienra Roosen, Esc. Guillermo Stirling y Dr. Eugenio Baroffio Abadie.

Consejo Consultivo: Sr. Elbio Acuña, Dr. Gonzalo Aguirre Ramírez, Dr. Enrique Beltrán Röhr, Dr. Aníbal Durán Hontou, Sr. Francisco Durán Ayala, Sr. Elbio Fuscaldo, Dr. Ulises Graceras, Dr. Julio César Jaureguy, Dr. Hernán Navascués, Arq. César Pacheco, Dr. Américo Ricaldoni, Dr. Carlos Ramela Regules y Dr. Alberto Zumarán.

Referencias

Enlaces externos
Sitio web de Concertación Ciudadana

Partidos políticos de Uruguay
Movimientos políticos
Organizaciones fundadas en 2010